Вехинген може бити:

 Вехинген (Бадем-Виртемберг), општина у округу Тутлинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Вехинген (Баварска), општина у округу Донау-Рис, у њемачкој покрајини Баварска.